Slovenija:
 Općina Duplek, općina u Sloveniji
 Zgornji Duplek, naselje u općini Duplek
 Spodnji Duplek, naselje u općini Duplek